Damasippos () steht für:

 Damasippos (Mythologie), in der griechischen Mythologie ein Sohn des Ikarios
 Damasippos (Olympionike), Sieger der Olympischen Spiele im 5. Jahrhundert v. Chr.
 Damasippos (Makedonier), Feldhauptmann Philipps II. von Makedonien